Hauenstein ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Hauenstein (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Verbandsgemeinde Hauenstein im  Landkreis Südwestpfalz
 Hauenstein (Laufenburg), Stadtteil von Laufenburg im Landkreis Waldshut, Deutschland
 Hauenstein (Wüstung), ehemaliges Gehöft („Hof Hauenstein“) im Landkreis Rhön-Grabfeld in Unterfranken, Deutschland
 Hof Hauenstein, ein Hofgut im Landkreis Aschaffenburg in Unterfranken, Deutschland
 Hauenstein, Berg (969 m) im Schwarzwald an der Grenze vom Ortenaukreis zum Landkreis Emmendingen, siehe Karlstein (Hornberg)
 Hauenstein (Grazer Bergland), Berg (650 m) in der steirischen Landeshauptstadt Graz, Österreich
 Grafschaft Hauenstein, eine alte Verwaltungseinheit in Vorderösterreich
 Hauenstein (Pass), Passübergänge in der Schweiz:
 Oberer Hauenstein, Pass (731 m) im Kanton Basel-Land, Schweiz
 Unterer Hauenstein, Pass (691 m) im Kanton Solothurn, Schweiz
 Hauenstein-Ifenthal, Gemeinde am Unteren Hauenstein im Bezirk Gösgen, Kanton Solothurn, Schweiz
 Horní Hrad, deutscher Name Hauenstein, Ortsteil der Gemeinde Krásný Les in Tschechien

Hauenstein ist der Name folgender Burgruinen:
 Burg Hauenstein (Hauenstein), eine Burgruine bei der Stadt Laufenburg (Baden), Baden-Württemberg, Deutschland
 Burghalder (Burgstelle Hauenstein), abgegangene Burg über der Stadt Hauenstein im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Burg Hauenstein (Steiermark), eine Burgruine bei Gallmannsegg in der Steiermark, Österreich
 Burg Hauenstein (Spessart), eine Burgruine im Landkreis Aschaffenburg im unterfränkischen Spessart, Bayern, Deutschland
 Schloss Hauenstein (Spessart), Nachfolger der 1405 zerstörten Spessartburg nördlich im Bereich der Vorburg gelegen, 1634 zerstört und durch das Hofgut Hauenstein, wenige Meter nördlich davon, ersetzt.
 Schloss Hauenstein, eine Burgruine bei Horní Hrad in der Tschechischen Republik
 Burg Hauenstein (Seis am Schlern), eine Burgruine nördlich von Seis am Schlern, Südtirol, Italien

Hauenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Hauenstein (Adelsgeschlecht), vorderösterreichisches Rittergeschlecht am Oberrhein
 Dan Hauenstein (1894–1978), deutscher Maler und Bildhauer
 Ekkehard Hauenstein, deutscher Dirigent und Kammermusiker
 Fritz Hauenstein (1896–1979), deutscher Journalist
 Hans Hauenstein (1912–1989), österreichischer Wienerlieddichter und Schriftsteller
 Heinz Hauenstein (1899–1962), deutscher Freikorpsführer
 Karl  Hauenstein (1887–1952), deutscher Zahnarzt und Hochschullehrer
 Kurt Hauenstein (1949–2011), österreichischer Musiker
 Olli Hauenstein (* 1953), Schweizer Clown
 Walter Hauenstein (1930–2005), Schweizer Immobilienunternehmer

Siehe auch:
 Hauensteinstrecke, Eisenbahnlinie zwischen Basel und Olten
 Hauenstein Bergrennen, Motorsport Bergrennen in der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern, Deutschland